Южно-Дубровное — село в Армизонском районе Тюменской области России. Административный центр Южно-Дубровинского сельского поселения.

История 
В 1926 году в деревне Южно-Дубровной имелось 107 хозяйств и проживало 493 человека (224 мужчины и 269 женщин). Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Южнодубровинского сельсовета Армизонского района Ишимского округа Уральской области.

География 
Село находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на восточном берегу озера-Дубровно, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к югу от села Армизонское, административного центра района. Абсолютная высота — 138 метров над уровнем моря.
Климат
Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48 %, женщины — соответственно 52 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 % из 537 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя общеобразовательная школа с отделением дошкольного образования, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека, почтовое отделение, опорный пункт полиции, пожарное депо, овощехранилище, машинно-тракторная мастерская, пункт по приёму молока и четыре магазина.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из десяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района